David Bronstein (1924-2006), joueur d'échecs soviétique ;
  (1983- ), auteur-compositeur-interprète ;
 Matveï Bronstein (1906-1938), physicien théorique, pionnier de la gravité quantique ;
 Naomi Bronstein (1946-2010), philanthrope canadienne ;
 Lev Davidovitch Bronstein, plus connu comme Léon Trotski, révolutionnaire et homme politique russo-soviétique ;
  (1950- ), journaliste et éditeur américain ;
  (1895-1988), violoniste américain ;
 Ronald Bronstein, acteur, monteur et réalisateur américain.

Homonymie de patronyme germanique